EMN steht als Abkürzung für:

 Eastman Chemical, US-amerikanisches Chemieunternehmen
 École de management de Normandie, französischsprachige Wirtschaftshochschulen
 École nationale supérieure des mines de Nantes, französische Hochschule
 Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar GmbH
 Europäische Metropolregion Nürnberg, Metropolregion in Deutschland
 Europäisches Migrationsnetzwerk
 European Muslim Network, muslimische Denkfabrik mit Sitz in Brüssel

 Flughafen Néma, Flughafen von Néma, Hodh Ech Chargui, Mauretanien (IATA-Code)

Abkürzung